Pattani (provincie), een provincie in het zuiden van Thailand.
Amphoe Mueang Pattani, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het zuiden van Thailand.
Pattani (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand.
De Pattani (rivier), een rivier in het zuiden van Thailand.
Het koninkrijk Pattani, een oud koninkrijk in het zuiden van Thailand en het noorden van Maleisië.
Baai van Pattani, een hoefijzervormige baai aan de golf van Thailand.